Puyo est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

Puyo est un patronyme porté notamment par :

 Constant Puyo, photographe français.
 Edmond Puyo, maire de Morlaix (Finistère)
 Édouard Puyo , architecte de Morlaix
 Loïc Puyo, footballeur français

Toponyme 

Puyo est aussi un toponyme espagnol qui peut désigner la localité suivante :

 Puyo (Équateur), la capitale de la province de Pastaza en Équateur

Voir aussi 

 Puyo Puyo, un jeu vidéo ;
 Puyoô, une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Puyŏ, un ancien groupe ethnique et son royaume dans la Mandchourie du nord.

Patronyme occitan